Al-Dżura – miejscowość w Egipcie
 Al-Dżura – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Gazy
 Al-Dżura – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Jerozolimy